В административном отношении Американское Самоа делится на три округа () и два «неорганизованных» атолла. Округа, в свою очередь, делятся на 14 графств (). Провинции делятся на 74 района ().

Округа

Графства 

 Ваифануа (Vaifanua)
 Итуау (Ituau)
 Леалатауа (Lealataua)
 Леасина (Leasina)
 Маопутаси (Ma’oputasi)
 Олосега (Olosega)
 Офу (Ofu)
 Саоле (Sa’ole)
 Суа (Sua)
 Тау (Ta’u)
 Туалатаи (Tualatai)
 Туалаута (Tualauta)
 Фалеасао (Faleasao)
 Фитиута (Fitiuta)

Районы

Районы Западного округа 
В Западном округе 29 районов (Ниже приведён список районов. Цифры соответствуют цифрам на карте, расположенной ниже).

Районы Восточного округа 
В Восточном округе насчитывается 34 района (Ниже приведён список районов. Цифры соответствуют цифрам на карте, расположенной выше).

На острове Аунуу есть один район.
Аунуу (Aunu’u)

Районы округа Мануа 
На главном острове округа, Тау, расположено пять районов Ниже приведён список районов. Цифры соответствуют цифрам на карте, расположенной ниже).

На островах Офу и Олосега расположено три района (Ниже приведён список районов. Цифры соответствуют цифрам на карте, расположенной ниже)

Районы неорганизованных округов 
На атолле Суэйнс расположено два района; они рассматриваются как один район, так как только один из них сейчас населён:

Атолл Розе является заповедником.

Примечания

Ссылки 
 Округа Американского Самоа
 Провинции Американского Самоа
 Карта округов, провинций и районов Американского Самоа